Гаевская — женская форма фамилии Гаевский, а также топоним.

Фамилия 
 Гаевская, Альбина Витольдовна (род. 1937) — паразитолог.
 Гаевская, Надежда Станиславовна (1889—1969) — гидробиолог, создатель отечественной школы гидробиологии.
 Гаевская, Наталья Сергеевна (род. 1986) — режиссёр театра, актриса.
 Гаевская, Татьяна Васильевна (род. 1946) — директор учреждения БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем» (НИИ ФХП БГУ), заслуженный работник БГУ.

 Гаевская-Соколова, Мария Сергеевна (1908—1986) — советский учёный-биолог, специалист в области биохимии мозга и космической биологии, лауреат Сталинской премии.

Топоним 
 Гаевская — станица в составе Изобильненского района Ставропольского края.